Il singolare del K-Mart International 1972 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims Circuit 1972.

Kerry Melville ha battuto in finale Rosie Casals 6-3, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Rosie Casals (finale)
 Françoise Dürr (primo turno)
 Karen Krantzcke (primo turno)
 Kerry Melville (Campionessa)

 Judy Tegart Dalton (primo turno)
 Valerie Ziegenfuss (primo turno)
 Helen Gourlay (quarti di finale)
 Julie Heldman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

K-Mart International 1972